Gminy w USA:
 Lees Creek (ang. Lees Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Lees Creek (ang. Lees Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington